El Caño peut désigner :

Toponymes

El Caño : un corregimiento du district de Natá dans la province de Coclé.

El Caño : une localité de la paroisse civile de Mavaca de la municipalité d'Alto Orinoco dans l'État d'Amazonas.

Homonymie de toponyme